Ла-Барба́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 45 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 771,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Барбан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Барбан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон